Lyla peut désigner : 
 Lyla, un single du groupe Oasis,
 Lyla (album), un album du musicien Avishai Cohen, 
 un prénom porté notamment par : 
 Lyla Pinch Brock, une égyptologue et archéologue canadienne,
 Lyla, un personnage de la série Sons of Anarchy.